Anike Ekina (nacida el 7 de octubre de 1984 en Hamburgo; nombre real  Nicole Schönberg ) es un actriz alemana, ex Actriz pornográfica, Modelo y DJ.

Vida 
Cuando era niña, Anike Ekina estaba al frente de la cámara para papeles pequeños. Después de graduarse de una escuela de catering, Ekina trabajó en el sector de eventos. Allí conoció a los creadores de Ribu Film y rodó de 2012 a 2013 exclusivamente para el sello. Esto fue seguido por grabaciones para Magmafilm e Inflagranti Film. En enero de 2014 comenzó a producir para el sello UC Diamonds. Ha estado produciendo con su propio sello desde 2016.
En 2013 y 2014, Anike filmó para la empresa erótica suave UC Diamonds, recibió un premio Netstar TV y estuvo en la serie RTL. En 2015 se sometió a un aumento de senos. En el verano de 2015, Anike participó en el  #HoldACokeWithYourBoobsChallenge  que comenzó en Los Ángeles y logró más de 5,300,000 visitas en solo unos días con su video de YouTube.   El próximo desafío sexy: Según Ice Bucket & Co. ,  Bild, 30 de mayo de 2015   <ref name = "Playboy">  El "aguanta una coca with your boobs challenge "es una campaña de redes sociales que podemos respaldar",  Playboy (EE. UU.), 3 de junio de 2015 </ref> Anike también ganó su primer  Venus Award como mejor actriz erótica internacional, un Sign Award como mejor actriz internacional y otro premio Netstar TV.
En 2016, Anike fue modelo para la revista alemana  Penthouse-Magazin, trajo su primer propio single "Stuck Up in my Head" en el mercado, participó en Das Supertalent como acto, obtuvo otro Premio Venus a Mejor DJ erótico y un Premio Netstar TV.
Anike Ekina ha sido miembro del "Proyecto Guru Josh" desde mayo de 2020. El 29 de mayo. aparece el primer single  Love to Infinity.

 Premios 
 2014: Netstar TV Award
 2015: Venus Award als Best International Erotic Actress 2015: Netstar TV Award
 2015: Sign Award als Best International Actress 2016: Venus Award als Best Erotic Djane 2016: Netstar TV Award

 Apariciones en televisión 
 2013: RTL II exklusiv – die reportage
 2013: Heiß & Fettig!
 2014: RTL II exklusiv – die reportage
 2015: RTL MÄNNER! Alles auf Anfang (1 Folge)
 2015: Mein dunkles Geheimnis
 2016: Das Supertalent
 2016: Auf Streife#Auf Streife – Berlin|Auf Streife – Berlin
 2017: Verdachtsfälle

 Filmografía 
 1993: Freunde fürs Leben (Fernsehserie)|Freunde fürs Leben
 2012: Klick mich!
 2013: Stille Wasser
 2014: Bonds fesselnde Leidenschaften
 2014: Cash Back
 2014: Ladies First Vol. 1
 2014: Fancy Minds
 2014: First Time Sex
 2014: Karriere Sexguide
 2014: Wenn Mädchen küssen
 2014: Plastic Pleasure
 2014: Secret Love
 2014: Pimmel Bingo 9
 2015: Geheimnisvolle Leidenschaften
 2015: Ladies First Vol. 2
 2015: Lass dich gehen – Ich mag es tabulos
 2015: Sexy Lesbian Camshot
 2016: Sexy Sports
 2016: Anike Your Horny Sweetheart
 2016: Homestories
 2016: Das Massage Studio
 2016: Sextase – Mehr als pure Leidenschaft
 2016: Luder-Poppen
 2017: Das geile deutsche Luder Anike Ekina mit Silikontitten bekommt Bums-Besuch
 2017: Die Kolbentwister
 2017: Rücksitzluder 2
 2017: Nuttige Praktikantinnen 2
 2017: Porngirls Society
 2018: The Secret: Die geheimen Träume einer Ehefrau
 2018: Schulmädchen – Lehrer, Liebe, Sex

 Discografía 
 2016: Stuck up in my Head feat. June, Millenium Pearls, Soulfood
 2019: All I want is you feat. Yvonne Woelke, Schönberg Music Entertainment, ROBA
 2019: Elements, EIR MUSIC
 2020: SAX, Schönberg Music Entertainment, ROBA
 2020: Pray, Schönberg Music Entertainment, ROBA
 2020: Love to Infinity Guru Josh Project, Schönberg Music Entertainment, ROBA

 Libros 
 Nora Bossong: Rotlicht'', Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, Bremen 2017, ISBN 978-3446254572.

Weblinks 

 Offizielle Website von Anike Ekina

Enlaces